Paso la Angostura är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Caborca och delstaten Sonora, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Paso la Angostura ligger  meter över havet.

Terrängen runt Paso la Angostura är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Paso la Angostura.  Trakten runt Paso la Angostura är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Paso la Angostura är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Sonora (delstat)